Стáрший жуз (уст. Большáя ордá; ) — группа казахских родов и племён, проживающих на территории Семиречья и современного Южного Казахстана, и части современной территории западного Китая, и Узбекистана (Ташкентская область).

История 
Хан Могулистана Тоглук-Тимур, пытаясь восстановить Чагатайский улус в 1360—1361 годах, дважды совершил походы в Мавераннахр. Одержав в них победы, на ханский трон Мавераннахра он возвёл своего сына Ильяса-Ходжу. Вернувшись в Могулистан, Тоглук-Тимур хан умер, что заставило Ильяса-Ходжу покинуть Мавераннахр, чтобы заняться делами престолонаследия, что изменила политическую обстановку в Средней Азии. Эмир Тимур поднялся на борьбу против Ильяса-Ходжи. Произошло несколько сражений между ними. Ильяс-Ходжа потерпел унизительное поражение. После этого он, собрав новое войско в Могулистане, вновь выступил против Тимура. Сражение произошло 22 июня 1365 года под Ташкентом и известно в истории как знаменитая Батпакская битва («Грязевая битва»). После Батпакской победы Могульский хан направился к Самарканду и осадил его. Однако население города оказало ожесточённое сопротивление. Взять город войскам хана так и не удалось. Продолжительная осада обессилила войско. В то же время среди поголовья конницы могулов началась эпидемия конской чумы. Могулам пришлось отступить от города и вернуться в Могулистан. Таким образом, попытка могулов восстановить свою власть на территории бывшего Чагатайского улуса закончилась неудачей.
 
После этого в Могульском ханстве властвовали знатные эмиры из племени дулат Камар ад-дин и его младший брат Шаме ад-дин. Камар ад-дин, возведя на ханский трон несовершеннолетнего, послушного его воле, последнего потомка Тоглук-Тимура — Хизр-Ходжу, старался усилить господствующее положение знати — представителей племени дулат.

Распад Могульского ханства 
Когда Могульское ханство было крайне ослаблено внутренними междоусобицами, захвативший в 1370 году власть в Мавераннахре эмир Тимур начал завоевательную войну против Могулистана.В конце XIV века эмир Тимур неоднократно совершал походы против Могулистана. Первый из них был совершён в 1371—1372 годах. Во время этого похода он дошёл до города Алмалык. Но, не сумев взять город, он разграбил по пути все поселения и захватил много пленников. Очередной завоевательный поход он совершил в
1375—1377 годах. В ходе этого похода через юг Казахстана он дошёл до жетысуйской реки Чарын. В сражении с могульским военачальником Камар ад-дином он одержал победу. Камар ад-дин бежал в Восточный Туркестан, в Турфан. В 1380—1390 годах эмир Тимур несколько раз совершал набеги на Могулистан. Они были катастрофически опустошительными для государства, так как общее количество войск Тимура с отрядами его сыновей составляло 120 тысяч человек.

Таким образом, в результате неоднократных нашествий войск эмира Тимура Могульское ханство было обескровлено. Оно распалось на несколько независимых владений. Хан Хизр-Ходжа признал свою вассальную зависимость от эмира Тимура. Лишь после смерти эмира Тимура (1405 г.) в период правления Мухаммед хана — наследника Хизр-Ходжи: Могулистан вновь обрёл свою независимость. Могульский хан в своих целях использовал внутренние междоусобицы среди потомков Тимура. Так, например, в противоборстве за овладение Ферганой между внуками Тимура — Ахмед мыр зой и Улугбеком, Мухаммед хан со своим войском выступил на стороне первого и вместе они одержали победу. С этого времени Могулистан вновь стал независимым государством. Однако после смерти Мухаммед хана в Могулистане вновь начались раздоры. Воспользовавшись этим, внук Тимура Улугбек возвёл на тронШер- Мухаммеда, внука своего сторонника Хизр хана. Его противники избрали ханом Могу листана второго внука Хизр-Ходжи -Уайса. В ответ на это в 1425 году Улугбек совершил поход на Могулистан и подверг страну разграблению.

После смерти Уайс хана в 1428 году Могулистан вновь оказался раздробленным на части. Междоусобную борьбу за ханскую, власть продолжили уже сыновья Уайс хана — Жунус и Есен-Буга. При поддержке эмиров племени дулат Есен-Буга занял ханский трон (1433—1462 гг.). Однако Жунус не прекратил свою борьбу за ханскую власть. Он обратился за помощью к потомку Тимура Абу Саиду. Борьба за ханскую власть прекратилась лишь после смерти Есен-Буги в 1462 году. Жунус из Жетикента (под Ферганой) возвратился в Могулистан и объявил себя наследником ханского трона. Распад ханства начался в период правления внука Жунус хана.
Территория Жетысу отошла от Могулистана новообразовавшемуся Казахскому ханству.

Роды и племена 
 Албаны проживали на востоке, вдоль китайской границы, предгорья Алатау.
 Дулаты жили от перевала Кордай и его предгорий Алатау до границ с Кыргызстаном, вдоль границы реки Чу, до города Чу. Нынешний Луговое.
 Суаны жили в предгорьях Алтынэмелья, в Семиречье, на юго-восточной стороне Алатау.
 Шапырашты от границ с Талгаром, город Алматы в честь одного из них и назван, предгорье Алатау, Шимбулак, Каскелен, Узынагач и далее до г.Тараз. Через перевал до границ с Иссык-Кульской областью Кыргызстана, далее до пика Хан-Тенгри.
 Жалайыры проживали предгорьях Алатау, Аркарлы, Малайсары, на берегах рек Каратал, Или, на юго-восточном побережье Балхаша.
 Канлы занимали территорию современной Южно-Казахстанской области, склонов Каратау и Семиречья.

 Сары-уйсын в основном кочевали по левой стороне Или, в предгорьях Заилийского Алатау, на правом берегу Таласа, берегах реки Каргаты до слияния её с Чу.
 Сиргели жили в среднем течении Чу, нижнем течении Таласа, в предгорьях Каратау, а также на территории современной Южно-Казахстанской области, граничащей с Узбекистаном и территории современной Ташкентской области.
 Ошакты кочевали в нижнем течении Таласа, юго-восточных отрогах Каратау.
 Ысты жили в северной части озера Балхаша и территории Жамбылской области.
 Шанышкылы жили в Южно-Казахстанской области, на территории граничащей с Узбекистаном и в Ташкентской области Узбекистана.

Численность 
По данным сельскохозяйственной переписи населения в 1896—1911 годах (В круглых скобках по книге Асета Темиргалиева «Волости, уезды … Казахи: С схематической картой низовых административно-территориальных делений проживания казахов в 1897—1915 г.г.: этнолого-картографическое исследование».

Старший жуз
 Албан — 81 000 (106 000)
 Дулат — 334 000 (373 000)
 Суан — 40 000 (35 000)
 Шапрашты — 270 000 (253 000)
 Жалайыр — 101 000 (107 000)
 Сары-уйсун — 10 000 (16 000)
 Ысты — 50 000 (45 000)
 Ошакты 70 000 (19 000)
 Сиргели — 70 000 (57 000)
 Шанышкылы — 190 000 (60 000)
 Канлы — неизвестно (67 000)
 Шакшам — неизвестно (4000)

Состав племенного союза

Гаплогруппы 
Y гаплогруппы родов Старшего жуза в процентах.

Правители

Примечания

Литература 
 Толеубаев А. Т., Касымбаев Ж. К., Койгелдиниев М. К., Калиева Е. Т., Далаева Т. Т. — История Казахстана. Перевод с казахского языка С. Бакенова, Ф. Сугирбаева — Алматы: Мектеп, 2006. — 240 с. — ISBN 9965-33-628-8

Ссылки 
 Бүкіл қазақ шежіресі
 

 
Казахи
История Казахстана
Появились в XVIII веке в Казахстане